Budziszewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Budziszewo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Budziszewo, un village dans la voïvodie de Mazovie